Flaga Płocka – jeden z symboli miejskich Płocka postaci flagi.

Wygląd i symbolika 
Flaga składa się z trzech poziomych, równoległych pasów koloru (od góry) żółtego, czerwonego i niebieskiego, o szerokości, odpowiednio, 2/5 powierzchni flagi, 1/5 powierzchni flagi i 2/5 powierzchni flagi.

Historia 
Barwy miasta ustalone zostały w 1938 roku przez radę miejską. Nawiązują swoją kolorystyką do barw munduru województwa płockiego ustanowionego przez sejm 1776 roku.

Identyczne barwy przyjęto dla autobusów Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o.

Zobacz też 
 Flagi powiatów w województwie mazowieckim
 Hejnał Płocka
 Herb Płocka

Przypisy 

Płock
Symbole Płocka